La visita ist der Originaltitel folgender Filme:

 Der Ehekandidat, italienischer Film von Antonio Pietrangeli (1963)
 Der Besuch,  Spielfilm von Bernhard Wicki (1964)